Wiepersdorf (Niederer Fläming), dorp in de Duitse deelstaat Brandenburg
 Kasteel Wiepersdorf, kasteel in bovengenoemde plaats
 Wiepersdorf (Schönewalde), Ortsteil van de plaats Schönewalde in de Duitse deelstaat Brandenburg